Покро́вское () — село в Горномарийском районе республики Марий Эл в составе Троицкопосадского сельского поселения.

Название 
Название селения связано с церковным храмом в честь «Покрова Богородицы». Существует и другое народное название — село Большая Юнга. Марийское название «Похросола» состоит из слов «Похро» — «Покровское» и «сола» — «селение».

География 
Расположено на правом берегу Волги у впадения реки Юнга. Напротив, через реку Юнга, на расстоянии менее 1 км, расположено село Троицкий Посад.

История 
Основано в 1587 году. В селе 3 улицы: Верхняя, Мертвая Гора и Школьная.

Население

Известные люди 
12 ноября 1931 года здесь родился Леонид Васильевич Багров, в 1978—1990 годах министр речного флота РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны в селе в эвакуации находилась Александра Константиновна Оболенская (Мусина-Пушкина), фрейлина императрицы Александры Федоровны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Покрова Пресвятой Богородицы храм. Горномарийский район, Покровское 

Населённые пункты Горномарийского района
Появились в 1587 году в России